МЛБ в сезоне 1970 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Балтимор Ориолс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Цинциннати Редс — Питтсбург Пайрэтс 3-0

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Балтимор Ориолс — Миннесота Твинс 3-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1970: Балтимор Ориолс — Цинциннати Редс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1970 год в бейсболе